William Morgan
William George Morgan
William Jason Morgan
William Wilson Morgan
William Morgan (cineasta)
Caso Morgan, sobre a história do antimaçom William Morgan

Desambiguações de antropônimos